Дона́дзе () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Донадзе, Владимир Григорьевич (1905—1986) — грузинский музыковед и педагог.
 Донадзе, Тариельт (род. 1986) — грузинский регбист.
 Донадзе, Татиа — грузинская гимнастка.
 Донадзе, Тео Самсоновна (1918 — ?) — Герой Социалистического Труда (1949).